Eddings ist der Nachname von:

 David Eddings (1931–2009), US-amerikanischer Fantasyautor
 Doug Eddings (* 1968), US-amerikanischer Baseballschiedsrichter 
 Floyd Eddings (* 1958), US-amerikanischer  American-Football-Spieler 
 John McNeil Eddings (1830–1896), kanadischer Politiker 
 Leigh Eddings (1937–2007), US-amerikanische Fantasyautorin

Siehe auch:
 Edding (Begriffsklärung)